Капитан и враг () — роман Грэма Грина 1988 года. На русский язык переведён Т. Кудрявцевой. По оценке К. Атаровой, «роман этот во многом необычен для Грина — и силой лиризма, и ослабленностью философско-политической тематики». Истинная суть Грина, делающая его подлинным классиком английской литературы XX века, продолжателем традиций Ф.М. Форда, Г.К. Честертона и Дж. Конрада, которых он почитал своими учителями и которым посвятил лучшие из написанных им эссе, сказалась в иных его произведениях, лишенных суетности, «сиюминутности», обращенных к внутреннему миру человека, к Вечности: романах «Сила и слава», «Монсеньор Кихот» и особенно обостренно — в последнем романе «Капитан и враг».

Сюжет 

В 1950-е годы в Англии человек, известный как Капитан (а также как Кларидж, Кардиган, Карвер, Браун, Смит), забирает из школы-интерната сироту-подростка Виктора Бэкстера, выиграв его у отца по прозвищу Сатана. Капитан предлагает Виктору жить вместе с ним и Лайзой, нестарой ещё женщиной,  о которой Капитан заботится. Сам Капитан ведёт жизнь авантюриста. В 1970-е годы Капитан зовёт к себе в Панаму Лайзу и Виктора, известного теперь как Джим. Джим, ставший к тому времени журналистом, едет в Панаму и долго не решается сообщить Капитану о смерти Лайзы. События разворачиваются, и Джим узнаёт о сложных отношениях между  различными спецслужбами и Капитаном. Все же узнавший о смерти Лайзы Капитан отправляется со смертельно опасной миссией в Никарагуа; а следом за ним гибнет и Джим.

Примечания

Ссылки 
  Father Lost Me in a Backgammon Game The New York Times 23.10.1988

Любовные романы на английском языке
Романы Грэма Грина
Романы 1988 года